Le terme brassage peut signifier :
 Brassage, une des étapes de l'élaboration de boisson fermentée, notamment de la bière, du whisky et du saké ;
 Brassage amateur,  un ensemble de techniques amateurs et d'outils adapté au brassage de la bière chez les particuliers ;
 Brassage génétique, recombinaisons génétiques au sein d'une population entière et sur plusieurs générations ;
 Brassage chromosomique,  appelé également « entrecroisement » ou encore par les anglicismes « crossover » ou « crossing-over », un phénomène génétique qui a lieu lors de la méiose et qui contribue au brassage génétique lors de la reproduction (Recombinaison génétique) ;
 Brassage d'exons, un mécanisme moléculaire qui permet la formation de nouveaux gènes ; 
 Brassage, technique d'électrotechnique pour multiplexer des signaux ;
Baie de brassage, armoire technique qui centralise des éléments de réseaux informatiques et de téléphonie  ;
 Panneau de brassage, support d'interconnexions qui se place en général dans une baie de brassage ;
 Brassage, technique de codage de l'information pour éviter de longue période sans transition ;
Taux de brassage horaire ou TBH, nombre de fois où l'air est renouvelé dans une pièce pendant une période d'une heure.

Voir aussi
 Brasseur
 Entrelacement